De Nederlandse kampioenschappen afstanden 1999 werden op 18, 19 en 20 december 1998 gehouden in Groningen op de schaatsbaan Kardinge.

Mannen

500 meter

1000 meter

1500 meter

5000 meter

10000 meter

Vrouwen

500 meter

1000 meter

1500 meter

3000 meter

5000 meter